Хальштейн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Хальштейн, Вальтер (1901—1982) — немецкий политик и государственный деятель ФРГ, юрист.
 Хальштейн, Ингеборга (род. 1936) — немецкая певица (колоратурное сопрано).

См. также 
 Доктрина Хальштейна — внешнеполитическая доктрина ФРГ, направленная на изоляцию ГДР на международной арене.
 Комиссия Хальштейна — первая Европейская комиссия, работавшая 2 срока.